«Вечерний Киев» — общественно-политическая газета города. Периодичность выхода — 4 раза в неделю.

Старейшая действующая газета Киева, «Вечерний Киев» ведёт начало от «Вечерней газеты», издававшейся со 2 января 1906 года. После издания первого номера была закрыта властями «за вредное направление». Ежедневное издание газеты было возобновлено в 1913—1917 гг. Редакция «Вечерней газеты» располагалась на улице Большой Васильковской, 61. В 1916 году в газете печатался Александр Куприн.

С 1 марта 1927 года газета «Вечерний Киев» является печатным органом Киевского городского совета. После двадцатилетнего перерыва в работе газета возобновила выход 1 июня 1951 года как орган Киевского городского комитета Коммунистической партии Украины и Киевского городского Совета народных депутатов, с 1 января 1978 года — как их ежедневная газета. В 1977 году «Вечерний Киев» награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 27 сентября 1990 года по ходатайству трудового коллектива редакции газета была зарегистрирована Государственным Комитетом Украинской ССР по прессе (Свидетельство КП № 26) как независимое издание всереспубликанского уровня.

В декабре 2018 года стало известно, что Киевская городская государственная администрация прекратит финансирование газеты с 1 января 2019 года, вследствие чего прекратится выпуск печатной версии. Своё решение власти объяснили требованиями закона «О реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ». При этом, газета не прекратит свою деятельность, а станет интернет-изданием.

Язык издания 
До 1 февраля 1930 года издавалась на русском языке. С момента возобновления издания 1 июня 1951 года до 1983 года и с января 1992 года по настоящий момент — только на украинском языке, с 1983 года — на русском и украинском языках.

Разгром редакции 1958 года 
В 1958 году значительная часть сотрудников редакции подверглась гонениям по национальному признаку. Скандал, который разразился вокруг корреспондента газеты «Вечерний Киев» Анатолия Альперина, вошёл в историю Киева под народным названием «маца».

Весной 1958 года один из киевских хлебозаводов испёк партию мацы — непременного атрибута еврейской Пасхи. Еврей Анатолий Альперин договорился с изготовителями о приобретении нескольких килограммов мацы для себя и своих приятелей.

Значение «Вечернего Киева» в культурной и общественно-политической жизни Киева 
Газета «Вечерний Киев» стала одним из первых в СССР изданий, которые откликнулись на публикацию романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

29 января 1929 года газета «Вечерний Киев» напечатала обзорную статью О. Мандельштама «Веер герцогини», охарактеризовавшую поведение критиков как «совсем позорный и комический пример „незамечания“ значительной книги. Широчайшие слои, — негодовал Мандельштам, — сейчас буквально захлёбываются книгой молодых авторов Ильфа и Петрова, называемой „Двенадцать стульев“. Единственным откликом на этот брызжущий веселой злобой и молодостью, на этот дышащий требовательной любовью к советской стране памфлет было несколько слов, сказанных т. Бухариным на съезде профсоюзов. Бухарину книга Ильфа и Петрова для чего-то понадобилась, а рецензентам пока не нужна. Доберутся, конечно, и до неё и отбреют как следует».

В 1970-х — 1980-х годах на страницах «Вечернего Киева» публиковались ведущие писатели и журналисты столицы. В частности, автор популярных детективных произведений Владимир Кашин и выдающийся украинский поэт Максим Рыльский. (Цикл публикаций «Вечерние беседы».) В «Вечернем Киеве» также работали журналисты Александр Швец — в будущем главный редактор газет «Киевские ведомости» и «Факты и комментарии», Дмитрий Гордон — в будущем главный редактор газет «Бульвар» и «Бульвар Гордона», Владимир Мостовой — в будущем главный редактор газеты «Зеркало недели».

В годы Перестройки газета «Вечерний Киев» стала флагманом изменений в советском обществе. В частности, газета первой среди украинских изданий Коммунистической партии начала выступать против номенклатурных привилегий.

С 1985 по 2001 год, под руководством главного редактора Виталия Карпенко, тираж «Вечернего Киева» достиг рекордных 576 тысяч экземпляров.

Популярность газеты была настолько высока, что её выписывали не только в областях Украины, но также и в Москве.

Поэт Иван Драч в одном из своих выступлений сказал, что «Вечерний Киев» сделал для демократизации столицы больше, чем все демократические партии, вместе взятые. На волне популярности издания в 1990 году  был избран депутатом Верховной Рады, вошёл в состав Комиссии по вопросам гласности и средств массовой информации.

Резонансные публикации

Матч Смерти 
Впервые о расстрелянных киевских динамовцах сообщили «Известия» ещё 16 ноября 1943 года. Военный корреспондент газеты из Киева написал: «Это были игроки футбольной команды киевского „Динамо“, которые долгое время скрывались от немцев. Надо было жить, спасаться от голода. Они устроились работать на киевский хлебозавод. Их обнаружили немцы, загнали в подвалы гестапо. Всех юношей расстреляли».

Через 15 лет в «Вечернем Киеве» от 21 ноября 1958 года появилась статья Петра Северова «Последний поединок». И в том же году вышла книга под таким же названием. Авторы — Пётр Северов и Наум Халемский — рассказывали историю киевских динамовцев, которые остались в оккупированном городе, работали на хлебозаводе, а после того как провели матч с немецкими футболистами и победили в нём, были расстреляны.

Впервые название «матч смерти» употребил Лев Кассиль в газете «Известия» за 1943. Однако выходные данные газеты не сообщаются. Из опубликованных материалов в 1943 года о футбольном сезоне 1942 года в Киеве к настоящему времени известно: «Известия», № 270, 16 ноября 1943 г., стр. 2, «Так было в Киеве», спец. военный корреспондент Е. Кригер; «Київська правда», 17 листопада 1943 р., стор. 3, «У Сирецькому концлагері», упоминаний названия «матч смерти» нет.

Впервые выражение «матч смерти» появилось в киевской газете «Сталинское племя», № 164, 24 августа 1946, стр. 3. В ней напечатана киноповесть «Матч смерти» в десяти номерах, автор — Александр Борщаговский. В последнем номере редакция просит читателей прислать свои отзывы о киносценарии, написанном для «Мосфильма». Позже Борщаговский написал книгу «Тревожные облака».

Со временем история обрастала художественными подробностями. В 1957 году в издательстве «Физкультура и спорт» вышла повесть Петра Северова в соавторстве с Наумом Халемским. В книге соперниками киевлян по матчу названа команда немецких ВВС — люфтваффе. Эта версия получила дальнейшее развитие, и в 1963—1964 годах на киностудии «Мосфильм» был снят и вышел на экраны художественный фильм «Третий тайм» об игре футболистов киевского «Динамо» с немецкой командой люфтваффе.

Массовые захоронения в Быковнянском лесу 
В 1988 году газета «Вечерний Киев» первой рассказала свою версию о массовых захоронениях в Быковнянском лесу под Киевом, которые долгое время приписывались только фашистским карателям. Журналисты «Вечернего Киева» Александр Швец в статье «Тайна Дарницкой трагедии» и Юрий Прилюк в статье «Разве только Быковня?» одними из первых в СССР написали о том, что это было ещё и массовое захоронение жертв НКВД.

Судебный процесс 1996 года 
В 1996 году состоялся громкий судебный процесс против газеты, инициированный тогдашним министром обороны Украины, генералом Валерием Шмаровым.

В номере от 8 февраля 1996 года  поместил статью «Государственный переворот», содержание которой однозначно указывает на то, что министр обороны Украины Валерий Шмаров вместе с группой заговорщиков посягнул на государственный строй страны, совершил действия, направленные на ликвидацию Вооружённых сил и самого государства. Вслед за этой публикацией в газете появился ряд статей оппозиционно настроенных генералов и старших офицеров, которые привели конкретные примеры сознательного уничтожения национальной армии.
Приведённые факты позволили украинской общественности сделать однозначный вывод о том, что под видом военной реформы в стране происходит умышленное уничтожение вооружённых сил с целью наживы на распродаже военного имущества и боевой техники. Совершенно очевидны были и главные виновники преступления.

Стройка на территории Октябрьской (Александровской) больницы 
22 декабря 2007 года газета опубликовала статью «Чума», в которой излагались факты. Строительная компания «Житлобуд», которой на тот момент руководил депутата ВР Иван Куровский, собиралась возводить многоэтажный жилищно-офисный комплекс на той части территории Октябрьской (Александровской) больницы, где на протяжении XIX века хоронили жертв эпидемий чумы и сибирской язвы, умерших в больнице.

«Согласно результатам последних исследований американских учёных, — утверждал в статье профессор Вадим Березовский, 75-летний лидер защитников больницы, избитый охраной Куровского, — бактерии чумы и язвы в трупных телах сохраняются почти вечно. Если разрыть землю — киевляне в полной мере познают, что такое эпидемия чумы. Мы, как сознательные киевляне, должны сделать всё возможное, чтобы не допустить в столице средневекового мора».

Публикация вызвала широкий резонанс и в результате возникшего скандала строительство было заморожено, а затем и вовсе запрещено решением Киевского горсовета. Штаммов чумы и сибирской язвы в грунте экспертами городской санстанции найдено не было.

Газета «Вечерний Киев» сегодня 
Большое внимание журналисты издания уделяют расследованиям злоупотреблений среди городских чиновников, экологическим проблемам, незаконным застройкам.

Благодаря усилиям журналистов «Вечернего Киева» удалось прекратить ряд незаконных застроек, убрать с городских улиц ряд незаконно установленных малых архитектурных форм (МАФ). За серию публикаций о варварской застройке столицы по итогам 2007 года «Вечерний Киев» был награждён «Золотым пером» за лучшие журналистские расследования в сфере незаконных застроек и злоупотребления чиновниками властью.

Кроме того, газета «Вечерний Киев» стала медиа-партнером Чемпионата Европы Евро-2012, финальная часть которого прошла с 8 июня по 1 июля на Украине и в Польше, а финальный матч — в Киеве.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Вечерний Киев»

Газеты Киева
Газеты на украинском языке
Ежедневные газеты
Городские газеты
Печатные издания, возникшие в 1927 году
Печатные издания, закрытые в 2018 году